Mjäla kan syfta på:

Mjäla – enligt äldre svensk terminologi en jordart vars kornstorlek ligger mellan mo och lera (0,002-0,02 mm).
Mjäla, Bergs kommun – en ort i Bergs kommun
Mjäla, Krokoms kommun – en småort i Krokoms kommun
Mjäla, Örnsköldsviks kommun – en ort i Örnsköldsviks kommun

Se även
 Mjälajord